CVO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Automatic Weather Observing / Reporting System, Corvallis Municipal (Oregon), Stati Uniti